El término tangará esmeralda puede referirse a:
Chlorochrysa phoenicotis;
Tangara florida.